La Beta Ethniki 1987-1988 è la 29ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1988-1989
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1988-1989

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1987
Calcio nel 1988